Rachel McDowall – attrice inglese
 Roddy McDowall – attore britannico
 Steve McDowall – rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e imprenditore neozelandese

Pagine correlate 

Macdowall
McDowell